

Patronymie
 Anton Grasser (1891-1976) est un General der Infanterie allemand pendant la seconde guerre mondiale.
 Karl-Heinz Grasser (1969- ) est un homme politique autrichien.

Paronyme 
 Brian Grazer, producteur américain